Ву́лиця Занькове́цької — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Заньковецької — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Заньковецької — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Заньковецької — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Заньковецької — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Заньковецької — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Заньковецької — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Заньковецької — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Заньковецької — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Заньковецької — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Заньковецької — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Заньковецької — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Заньковецької — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці Марії Заньковецької
Заньковецька Марія Костянтинівна